Jacques Boucher peut désigner :
 Jacques Boucher (1913-1989), un juge à la Cour supérieure du Québec ;
 Jacques Boucher (1936-), un professeur de droit, boursier Killam.

Voir aussi 
 Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), directeur des Douanes, surtout connu en tant que préhistorien français